Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 1995/96 (DDM) war die 62. Ausgabe dieser Turnierserie und fand vom 29. bis zum 31. März 1996 in Gelsenkirchen statt.

Geschichte 
In der deutschen Billard-Zeitung (Billard Sport Magazin) gab es wenig verwertbaren Informationen.

Modus 
Gespielt wurde das gesamte Turnier KO-System.

 Matchpunkte (MP)
 Satzpunkte (SP)
Generaldurchschnitt (GD)
Höchstserie (HS)

Abschlusstabelle

KO-Runde

Einzelnachweise 

1996
Karambolageveranstaltung 1996
Billardturnier in Gelsenkirchen